Станица:

 Станица — административная казачья сельская единица, состоит из одного или нескольких казачьих поселений (хутора, посёлки).
 Станица — ручей в Можайском районе Московской области, правый приток реки Колоча.
 «Станица» — российский телесериал 2013 года.

См. также 
 Старая Станица